Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Christophe Rochus che ha battuto in finale Carlos Berlocq 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Gremelmayr (secondo turno)
 Carlos Berlocq (finale)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Assente

 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Werner Eschauer (quarti di finale)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Michail Kukuškin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2008